Каза́нов — фамилия, происходящая от тюркского имени Казан.

Известные носители 
 Казанов, Борис Михайлович (1938—2016) — русский писатель и моряк.
 Казанов, Игорь Яковлевич (род. 1963) — советский и латвийский легкоатлет.
 Казанов, Милко (род. 1970) — болгарский гребец-байдарочник.

См. также 

 
 
 Казановская